La Tarde puede designar:
 A la tarde, programa de televisión argentino emitido por América TV.
 a  La Tarde (programa de televisión), un programa para la sobremesa de Televisión Española que se emitió entre 1983 y 1989;
 a  La Tarde (programa de radio), espacio vespertino radiofónico de la emisora española COPE presentado por Pilar Cisneros y Fernando de Haro;
 a  La Tarde, un diario que apareció en Argentina en 1976;
 a  La Tarde, diario vespertino editado en Bilbao entre 1913 y 1937.
 a  La Tarde, diario publicado en Málaga entre 1940 y 1975.
 a  La Tarde, diario publicado en Santa Cruz de Tenerife entre 1927 y 1982;
 a  La Tarde, un diario que circula en la ciudad de Pereira, Colombia.